Пефкос — греческий топоним. Может означать:

 Пефкос (Арта) — село в сообществе .
  — село в общине Вьянос на острове Крит.
  — село в сообществе Несторион.
  — село в сообществе  на острове Самос.
  — село на острове Скирос.
  — село в сообществе Спата.

См. также 
 Пефки